Eniac (nascido Robert Borrmann) é um produtor musical alemão, especializado em techno e electro house. Ele produz também progressive house e várias faixas do progressive trance, trabalhando em colaboração com outros artistas.

Eniac criou hits do DJ Tomcraft, "Loneliness" e "Prosac", e tem trabalhado com Niels van Gogh sobre as faixas "Pulverturm" e "Doppelgänger". Ele era membro da Novy vs Eniac; uma colaboração de curta duração com Tom Novy produzindo sucessos menores como "Superstar", "Someday>Somehow", "Pumpin ..." e "Smoke This".

Produtores musicais da Alemanha
Músicos de música eletrônica